La Guaira puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 

 La Guaira, un estado de Venezuela.
 La Guaira, ciudad capital del municipio Vargas y del estado homónimo de Venezuela.